Regierung Martens steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Martens I (1979/80)
 Regierung Martens II (1980)
 Regierung Martens III (1980)
 Regierung Martens IV (1980/81)
 Regierung Martens V (1981–85)
 Regierung Martens VI (1985–87)
 Regierung Martens VII (1987/88)
 Regierung Martens VIII (1988–91)
 Regierung Martens IX (1991/92)